Hébécourt ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Hébécourt (Eure) im Département Eure
 Hébécourt (Somme) im Département Somme